

Toponyme

Littérature 
 Landes d'Etten, lieu fictif de l'œuvre de J. R. R. Tolkien

Etten, ancien village néerlandais de la commune d'Etten-Leur
 Etten, village néerlandais de la commune d'Oude IJsselstreek

Homonymie de toponyme